Der Siebenkampf bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde am 20. und 21. August 2004 im Olympiastadion Athen ausgetragen. 34 Athletinnen nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde Carolina Klüft aus Schweden. Sie gewann vor Austra Skujytė aus Litauen und der Britin Kelly Sotherton.

Mit Sonja Kesselschläger, Claudia Tonn und Karin Ertl gingen drei deutsche Teilnehmerinnen an den Start. Kesselschläger belegte Rang sechs, Tonn Rang zwölf und Ertl wurde Siebzehnte. Die Schweiz, Österreich und Liechtenstein entsandten keine Teilnehmerinnen.

Aktuelle Titelträgerinnen

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord, gleichzeitig Weltrekord, wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Die schwedische Olympiasiegerin Carolina Klüft erreichte 6952 Punkte und blieb damit 339 Punkte unter ihrem eigenen Welt- und Olympiarekord.

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Siebenkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die sieben Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Anmerkungen:
 Alle Zeitangaben sind auf Ortszeit Athen (UTC+2) bezogen.
 Im Kugelstoßen, Speerwurf und Weitsprung sind die jeweiligen Bestweiten fett gedruckt.
 Im Hochsprung ist der jeweils letzte gültige und damit beste Versuch jeder Athletin fett gedruckt.

Teilnehmerinnen 
34 Athletinnen aus 20 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Disziplinen

100-Meter-Hürdenlauf 

Die Disziplin wurde in fünf Läufen durchgeführt.

Hochsprung 

20. August 2004, 10:40 Uhr
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.
Die Russin Tatjana Gordejewa trat zu dieser zweiten Disziplin nicht an.
Anmerkung: Alle Höhen sind in Metern (m) angegeben.

Kugelstoßen 

20. August 2004, 19:30 Uhr
Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.
Die Belarussin Natallja Sasanowitsch trat zu dieser dritten Disziplin nicht an.
Anmerkung: Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

200-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in fünf Läufen durchgeführt.

Weitsprung 
21. August 2004, 10:00 Uhr
Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.
Der Türkin Anzhela Atroshchenko trat zu dieser fünften Disziplin nicht an.
Anmerkung: Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

Speerwurf 
Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.
Die Finnin Tiia Hautala und die Britin Denise Lewis traten zu dieser sechsten Disziplin nicht an.
Anmerkung: Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

800-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.
Die Kasachin Svetlana Kazanina trat zu dieser siebten und letzten Disziplin nicht an.
Lauf 1
21. August 2004, 21:40 Uhr

Lauf 2
21. August 2004, 21:47 Uhr

Lauf 3
21. August 2004, 21:54 Uhr

Lauf 4
21. August 2004, 21:47 Uhr

Endergebnis 

Datum: 20./21. August 2000

Ausgangslage 
Klare Favoritin für diesen Wettbewerb war die schwedische Welt- und Europameisterin Carolina Klüft. Ihre stärkste Rivalin wäre die französische Vizeweltmeisterin Eunice Barber gewesen. Doch diese trat verletzungsbedingt im Siebenkampf nicht an. Im Weitsprung, ihrer Spezialdisziplin, versuchte die Französin eine Woche später einen Start, doch sie konnte aufgrund ihres Trainingsrückstands ihr Leistungspotential nicht abrufen. Als Medaillenkandidatinnen waren die weißrussische WM- und EM-Dritte Natalja Sasanowitsch, die russische Weltmeisterin von 2001, WM-Vierte von 2003 und Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2000 Jelena Prochorowa, die US-amerikanische WM-Dritte von 2001 Shelia Burrell sowie die EM-Vierte und WM-Sechste von 2001 Austra Skujytė aus Litauen am Start.

Wettbewerbsverlauf 
Über 100 Meter Hürden, der ersten Disziplin, war die US-Amerikanerin Michelle Perry .mit 12,64 s die eindeutig schnellste Teilnehmerin. Sie war fast vier Zehntelsekunden besser als die nächstbeste Hürdensprinterin, ihre Landsfrau Tiffany Lott-Hogan. Nur knapp dahinter folgten Burrell, Klüft, die Deutsche Sonja Kesselschläger und Lewis.

Im Hochsprung erzielte Klüft mit 1,91 m die beste Leistung und lag damit sechs Zentimeter vor den nächstbesten Siebenkämpferinnen. 1,85 sprangen die Portugiesin Naide Gomes, die Französin Marie Collonvillé, die Niederländerin Karin Ruckstuhl und die Britin Kelly Sotherton. In der Zwischenwertung führte Klüft mit 2212 Punkten. Sie lag damit 112 Punkte vor Ruckstuhl und Sotherton, 132 Punkte vor Collonvillé und 143 Punkte vor Perry.

Auch im Kugelstoßen gab es mit Skujytė, der 16,09 m gelangen, eine klar stärkste Athletin. Dahinter folgten Klüft mit 14,77 m, Gomes (14,71 m), die Ukrainerin Natalja Dobrynska (14,70 m), die Russin Svetlana Sokolova (14,61 m), Kesselschläger (14,53 m) und Lott-Hogan (14,43 m). Klüft behauptete ihre Führung mit 3057 Punkten. Die Abstände waren deutlich. Gomes war mit 136 Punkten Rückstand Zweite, dahinter folgte Skujytė als Dritte mit genau 200 Punkten Rückstand. Ruckstuhl war jetzt Vierte – 205 Punkte zurück vor Sotherton – 210 Punkte zurück. Knapp dahinter lagen Lewis, Dobrynska und Kesselschläger.

Im 200-Meter-Lauf, der abschließenden Disziplin des ersten Tages, bewies Perry noch einmal ihre Sprintqualitäten. Mit 22,91 s unterbot sie als Einzige die 23-Sekunden-Marke. Die nächstbesten Siebenkämpferinnen waren Klüft mit 23,27 s und die Südafrikanerin Janice Josephs mit 23,37 s. Nach vier Disziplinen führte Klüft mit ausgezeichneten 4109 Punkten und hatte damit einen Vorsprung von bereits 240 Punkten auf Sotherton und 332 Punkten auf Ruckstuhl. Gomes war Vierte mit 343 Punkten Rückstand auf Klüft. Weitere sechs Punkte dahinter lag Skujytė auf Rang fünf vor Dobrynska – 385 Punkte hinter Klüft.

Am zweiten Tag setzte Klüft ihren Siegeszug vom ersten Tag weiter fort. Im Weitsprung erzielte sie mit 6,78 m die größte Weite. Sotherton mit 6,51 m und Kesselschläger mit 6,42 m folgten auf den nächsten Plätzen in dieser Disziplin. Von den Mitfavoritinnen war Skujytė mit 6,30 s noch die Beste, Klüft baute somit ihre Führung weiter aus. 329 Punkte lag sie jetzt vor Sotherton, sogar schon 405 Punkte vor Skujytė. Es folgten Kesselschläger, Gomes, Dobrynska und Wheeler.

Im Speerwurf warf Margaret Simpson aus Ghana mit 53,32 m am weitesten. Als einzige Athletin übertraf sie die 50-Meter-Marke. Dahinter lagen die nächstbesten Siebenkämpferinnen dicht zusammen. Marsha Mark-Baird aus Trinidad und Tobago erzielte 49,90 m, Skujytė 49,58 m, Collonvillé 49,14 m. Auch Klüft lag mit ihren 48,89 m nicht weit zurück und vergrößerte damit ihren Vorsprung sogar noch, denn Sotherton blieb bei 37,19 m hängen. Damit zog Skujytė vorbei an der Britin, Die Rückstände auf die führende Schwedin waren so groß, dass ihr der Olympiasieg vor der letzten Disziplin kaum noch zu nehmen war. Da konnten nur noch ein Sturz oder eine Verletzung dazwischenkommen. Aber der Kampf um die Medaillen und weiteren Platzierungen blieb noch offen. Skujytė hatte fast 500 Punkte Rückstand auf Klüft. Es folgte Sotherton mit 63 Punkten hinter Skujytė, Burrell war jetzt Vierte, sie lag 84 Punkte hinter Sotherton, Simpson auf Rang fünf lag weitere zehn Punkte zurück, Kesselschläger folgte nur einen weiteren Punkt dahinter.

Die Deutsche Claudia Tonn war die schnellste 800-Meter-Läuferin im Feld. Sie erzielte im zweiten Lauf 2:10,77 min. Klüft kam im vierten und letzten Rennen, in dem die bis dahin bestplatzierten Athletinnen starteten, in 2:14,15 min als Dritte ins Ziel. Sotherton gewann diesen Lauf in 2:12,27 min und lag damit 3,65 s vor Skujytė. Aber die Reihenfolge auf den Medaillenrängen änderte sich nicht mehr, Carolina Klüft wurde überlegene Olympiasiegerin mit 6952 Punkten. Austra Skujytė errang mit 6435 Punkten Silber, Kelly Sotherton wurde mit nur zehn Punkten Rückstand hinter ihr Bronzemedaillengewinnerin. Platz vier belegte Shelia Burrell. Ihr Abstand auf Sotherton betrug 129 Punkte. Jelena Prochorowa arbeitete sich am Schluss noch auf den fünften Rang vor, Sonja Kesselschläger wurde Sechste vor Marie Collonvillé und Natalja Dobrynska.

Carolina Klüft war die der erste schwedische Olympiasiegerin eines Leichtathletik-Mehrkampfes.
Austra Skujytė gewann die erste Medaille für Litauen im Mehrkampf.

Videolinks 
 2004 Olympics - women's heptathlon 200m (no sound), youtube.com, abgerufen am 28. Februar 2022
 Carolina Klüft (Athens 2004), youtube.com, abgerufen am 21. Mai 2018

Weblinks 
 Athletics. Official Report of the XXVIII Olympiad – 3 Results, Athletics, Resultate Leichtathletik, S. 369–384, digital.la84.org, englisch/französisch (PDF, 2219 KB), abgerufen am 28. Februar 2022
 Athletics at the 2004 Summer Olympics, Heptathlon, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 28. Februar 2022
 Athens 2004, Athletics, heptathlon Women Results, olympics.com, abgerufen am 28. Februar 2022
 Athletics at the 2004 Athina Summer Games: Women's heptathlon, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 28. Februar 2022
 Mehrkampfrechner Siebenkampf Frauen, ladv.de, abgerufen am 11. Februar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2004
Frauenleichtathletikwettbewerb
Leichtathletikwettbewerb in Marousi